Гаджі́єв () — прізвище, поширене серед деяких мусульманських народів Закавказзя.

Відомі носії:
 Гаджієв Аліф Латіф-огли (1953—1992) — Національний Герой Азербайджану.
 Гаджієв Альберт Імадутдинович (1936—2010) — радянський контр-адмірал.
 Гаджієв Булач Імадутдинович (1919—2007) — народний вчитель СРСР, Народний Герой Дагестану.
 Гаджієв Даніял Магометович (1986) — казахський борець греко-римського стилю, призер Олімпійських ігор.
 Гаджієв Даніял Мамайович (1917) — радянський вчений в області виноградарства і виноробства.
 Гаджієва Заміра Ширалі кизи (1963) — азербайджанська експатріантка, що проживає в Лондоні. 2018 року стала першою особою, щодо якої застосовано Постанову про непояснені статки.
 Гаджієв Садіман Велішир-огли (1935) — передовик виробництва в області виноградарства.
 Гаджієв Магомедмурад Саїдпашайович (1988) — російський і польський борець вільного стилю.
 Гаджієв Магомет Імадутдинович (1907—1942) — радянський офіцер-підводник, Герой Радянського Союзу.
 Гаджієв Нурмагомед Муртузалійович (1996) — азербайджанський борець вільного стилю дагестанського походження.
 Гаджієв Різван Сабібуллайович (1987) — російський і білоруський борець вільного стилю.

Прізвища